Turisme Baix Penedès, portal d'Internet de turisme del consell comarcal del Baix Penedès
 Transport blindat de personal, vehicle blindat de combat dissenyat per traslladar infanteria
 Tuberculosi pulmonar, malaltia infecciosa que ataca els pulmons
 Trastorn bipolar, malaltia psíquica caracteritzada pel pas d'estats d'eufòria a d'altres de depressió
 Fosfat de tributil (del seu nom en anglès TriButyl Phosphate), èster de l'àcid fosfòric usat com a dissolvent
 2,4,6-Tribromfenol (del seu nom en anglès 2,4,6-TriBromoPhenol), derivat bromat del fenol usat com a fungicida
 Proteïna d'unió a TATA (del seu nom en anglès TATA-Binding Protein), factor de transcripció que s'uneix a la caixa TATA
 Proteïna d'unió a la tiamina (del seu nom en anglès Thiamine-Binding Protein), proteïna implicada en la distribució de tiamina als teixits
 TBP-2 (de l'acrònim en anglès Thioredoxin-Binding Protein), proteïna codificada pel gen TXNIP
 To be provided, frase en anglès que indica la previsió d'un esdeveniment